Бад-Халль (, ) — город в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Штайр. Население составляет 5200 человек (на 1 января 2006 года). Занимает площадь 13,38 км². Официальный код — 41503.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бернард Руф (Австрийская народная партия) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 31 места.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 14 мест.
 АПС занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница 
 Bad Hall 

Города Верхней Австрии